Волузіана (*Volusiana, 415—454) — матрона, учасниця політичних інтриг часів пізньої Римської імперії.

Життєпис 
Походила зі знатного роду Цейоніїв Волузіанів. Єдина донька Руфія Антонія Агріпнія Волузіана, міського префекта Рима 417—418 років. Про матір нічого невідомо. Завдяки батькові здобула гарну освіту. Напевне була християнкою за віросповідуванням. Відрізнялася надзвичайною красою.

Стала другою дружиною знатного римлянина Петронія Максима, від якого мала сина. Напевне до Волузіани відноситься розповідь, відповідно до якої імператор Валентиніан III захотів вступити з нею в інтимний зв'язок, але дістав відмову. Після задумав обманом домогтися свого. Він запросив Максима в палац і запропонував йому зіграти в шахи. Вони домовилися, що той, хто програє, виплатить переможцю певну суму грошей золотом. Імператор виграв, і, отримавши як заставу перстень Максима, він послав з ним своїх людей і наказав сказати його дружині, що чоловік наказує їй негайно з'явитися до палацу, щоб вітати імператрицю Євдоксію. Жінка повірила імператорським слугам (адже побачила перстень свого чоловіка) і прийшла, після чого Валентиніан III зґвалтував її в одному з далеких покоїв палацу. Повернувшись додому, вона все розповіла чоловікові. Спочатку вона звинувачувала Петронія Максима в зраді, вважаючи, що це він передав її в руки імператора. Максим присягнувся помститися імператорові, але Волузіана наклала на себе руки. Втім, Петроній в подальшому спричинив смерть імператора, що пришвидшило занепад Західної Римської імперії.

Родина 
Чоловік — Петроній Максим.

Діти:
 Аніцій Проб

Джерела 
 Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Volume 6. Chapter 35—36. — New York: Fred de Fau and Co, 1930.
 Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l'époque impériale, Oxford University (R.-U.), Linacre College, coll. " Prosopographica & Genealogica ", 597 p., 2000 (ISBN 1-900934-02-7).

Жінки Стародавнього Риму
Цейонії